Almanza – comune spagnolo
 Alberto Almanza – cestista messicano nato nel 1940
 Emma Almanza – cestista messicana nata nel 1925
 Luis Almanza – cestista colombiano
 Rubén Almanza – cestista messicano nato nel 1929